Руфус Уэйн Янгблад (, 13 января 1924, Мейкон, Джорджия, США — 2 октября 1996, Саванна, Джорджия, США) — агент Секретной службы США, руководитель охраны вице-президента, впоследствии заместитель директора Секретной службы. Один из немногих сотрудников охраны, предпринявших осмысленные действия в момент покушения на президента Джона Кеннеди 22 ноября 1963 года в Далласе.

Ранние годы 
Руфус Янгблад родился в семье железнодорожника. Его отец погиб в результате несчастного случая на работе, когда Руфусу было два года. Во время Второй мировой войны Янгблад поступил добровольцем в авиацию, летал на бомбардировщике в качестве бортстрелка, участвовал в налетах на Германию. Был ранен, награжден медалью «Пурпурное сердце». После войны Янгблад учился в Технологическом институте Джорджии в Атланте по специальности инженер-электрик. В Секретную службу он поступил в 1951 году, выдержав большой конкурс — на место претендовали 35 человек. Вначале Янгблад работал в офисе службы в Атланте, занимаясь финансовыми расследованиями. Несколько раз он был в командировках в Вашингтоне, там руководство службы обратило на него внимание, и в 1953 году его перевели в Белый дом. В 1961 году, с приходом администрации Кеннеди, он возглавил группу охраны вице-президента, отчасти из-за личного расположения к нему Линдона Джонсона.

Убийство Кеннеди 
22 ноября 1963 года Янгблад (псевдоним Секретной службы «Даггер») находился в машине вице-президента Линдона Джонсона. Это был кабриолет «Линкольн» с открытым верхом. В президентском кортеже машина шла шестой — после трех головных машин, президентского лимузина и машины охраны президента. Янгблад сидел спереди рядом с водителем Х. Д. Джексом. На заднем сиденье находились конгрессмен Ральф Ярборо, жена вице-президента Леди Бёрд Джонсон (псевдоним «Виктория») и сам Джонсон (псевдоним «Волонтёр»). Услышав звук выстрела, Янгблад перевалился через спинку сиденья назад, сбил Линдона Джонсона на пол и накрыл пассажиров своим телом. В таком положении он оставался до прибытия кортежа к Парклендскому госпиталю. 
Джонсон с восхищением отозвался о действиях Янгблада, назвав их «самым отважным поступком, какой он только видел».

По некоторым свидетельствам, Джонсон сам наклонил голову еще до первого выстрела. Это дало повод для предположений конспирологического характера.

Дальнейшая карьера 
В 1965 году Янгблад стал руководителем подразделения Секретной службы в Белом доме. 

В 1966 году, во время визита президента Джонсона в Австралию, Янгбладу еще раз представился случай закрыть своего патрона своим телом. В Мельбурне активисты антивоенного движения облили машину президента красками цветов флага Вьетконга. Янгбладу (он шел рядом с лимузином) достался красный цвет.

В 1969 году Янгблада назначили заместителем директора Секретной службы. Однако он оказался не в фаворе у новой администрации Ричарда Никсона, и в 1971 году досрочно ушел на пенсию. Янгблад переехал в Саванну, штат Джорджия. Там он некоторое время занимался торговлей недвижимостью, а затем переквалифицировался в садовника, разводил лилии и достиг в этом большого успеха. Несколько раз он навещал Леди Бёрд Джонсон на ее ранчо в Техасе. В Саванне Янгблад и умер от рака в 1996 году, в хосписе неподалеку от своего дома, оставив четверых детей и восемь внуков.

См. также 
 Клинт Хилл

Примечания

Литература 
 Быков Валентин. Выстрел в сердце Америки.//«Техника — молодежи», 1970, № 9, с. 38-42

Ссылки 

 

Убийство Джона Кеннеди
Персоналии:Спецслужбы США
Линдон Джонсон